In der folgenden Übersicht werden alle Bewerbungen für Olympische Winterspiele aufgeführt:

Übersicht der Bewerbungen für Olympische Winterspiele

Übersicht über die Bewerberstädte 

Fett = Gastgeber bzw. geplanter Gastgeber der Olympischen WinterspieleFett/Kursiv = die Stadt war als Gastgeber vorgesehen, aber die Olympischen Winterspiele fanden woanders statt oder fielen ausKursiv = die Bewerbung wurde vom IOC nicht akzeptiert bzw. die Bewerbung wurde zurückgezogen

Übersicht über die Bewerberländer 

Fett = Gastgeber bzw. geplanter Gastgeber der Olympischen WinterspieleFett/Kursiv = das Land war als Gastgeber vorgesehen, aber die Olympischen Winterspiele fanden woanders statt oder fielen ausKursiv = die Bewerbung wurde vom IOC nicht akzeptiert bzw. die Bewerbung wurde zurückgezogen

Erläuterungen

Siehe auch 
 Bewerbungen für Olympische Sommerspiele

Bewerbungen
 

en:Bids for Olympic Games
hu:Olimpiai játékok rendezésére pályázó városok
it:Candidature Olimpiche
ja:オリンピック招致
pt:Processo de eleição de cidades-sede dos Jogos Olímpicos